Гурциев — фамилия. Известные носители:

 Гурциев, Батраз Олегович (род. 1998) — российский футболист.
 Гурциева, Маргарита Касполатовна (род. 1988) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Гурциев, Пипо (?-1892) — осетинский народный герой.